Julos Beaucarne (1936-2021), chanteur et artiste belge.
 Christophe Beaucarne (1964- ), directeur de la photographie belge, fils du précédent.
 Boris Beaucarne (1970-), artiste plasticien, fils de Julos Beaucarne